Орден Сельскохозяйственных заслуг — название государственных наград ряда стран:

 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Франции
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Испании
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Дагомеи / Бенина
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Камеруна
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Кот-д’Ивуара
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Мадагаскара
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Мали
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Республики Конго
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Сенегала
 Орден Сельскохозяйственных заслуг — награда Центрально-Африканской Республики